Corporate peut désigner :
 tout élément venant de l'entreprise (en anglais) ;

Titres

Musique 
 Corporate Slave est le premier mini-album du groupe de musique électronique Snog, sorti en 1992.
 Corporate America est un album du groupe Boston. Il est sorti en 2002.

Cinéma 
 Corporate est un film à suspense français coécrit et réalisé par Nicolas Silhol, sorti en 2017.

Magazine 
 Corporate Africa est un magazine anglais publié par la société Times Media Group.

Entreprises 
 Corporate Commercial Bank est une banque basée en Bulgarie.
 Corporate Express est une entreprise néerlandaise.

Divers 
 Le Corporate Europe Observatory est un centre de recherche altermondialiste.
 Le Corporate flag, est un détournement du drapeau des États-Unis réalisé par Adbusters, un réseau antipublicitaire.
 Something Corporate est un groupe de rock américain.

Voir aussi